Dancu se poate referi la:

 Localități din România
Dancu - localitate din județul Iași
 Localități și locuri din Republica Moldova
Dancu - comună din raionul Hîncești
rezervația naturală Dancu